Pagani steht für:
 Pagani Automobili, italienischer Sportwagenhersteller
 Pagani (Griechenland), ehemaliges Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos
 Pagani (Kampanien), Stadt in der Provinz Salerno, Italien

Pagani ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Pagani (1938–2017), italienischer Motorradrennfahrer
 Alice Pagani (* 1998), italienische Schauspielerin und Model
 Alessandro Pagani (* 1937), italienischer Priester und Bischof von Mangochi
 Angelo Pagani (* 1988), italienischer Radrennfahrer
 Enrico Pagani (1929–1998), italienischer Basketballspieler und Schauspieler
 Federico Pagani (* 1985), argentinischer Radrennfahrer
 Gianfranco Pagani (* 1930), italienischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Horacio Pagani (* 1955), argentinischer Gründer des italienischen Supersportwagenherstellers Pagani Automobili
 Marcelo Pagani (* 1941), argentinischer Fußballspieler
 Mauro Pagani (* 1946), italienischer Cantautore, Multiinstrumentalist und Komponist
 Nello Pagani (1911–2003), italienischer Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Paolo Pagani (1655–1716), italienischer Maler
 Rémy Pagani (* 1954), Schweizer Politiker (Linke Alternative)
 Pierre Pagani (* 1950), französischer Autorennfahrer